Saint-Didier puede referirse a: 

 Saint-Didier, comuna de Côte-d'Or (Francia).
 Saint-Didier, comuna de Ille y Vilaine (Francia).
 Saint-Didier, comuna de Jura (Francia).
 Saint-Didier, comuna de Nièvre (Francia).
 Saint-Didier, comuna de Vaucluse (Francia).